Burning Bridges () — метафора, которая может означать, что возврат к предыдущему состоянию невозможен или переход к новому состоянию должен осуществляться с невозможностью возврата назад.

Также может означать:
 Burning Bridges — третий студийный альбом шведской рок-группы Arch Enemy, а также одноименную песню с него.
 Burning Bridges — песню британской рок-группы Pink Floyd.
 Burning Bridges — песню группы Status Quo.